Кавезино — название населённых пунктов в России:

 Кавезино — село в Пушкинском районе Московской области.
 Кавезино — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Кавезино — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.